Para el mismo sustantivo con su correspondiente artículo, véase: La golondrina

Golondrina puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Aves 
 Golondrina, nombre vulgar de la familia de aves Hirundinidae.
 Golondrina común, nombre vulgar del ave Hirundo rustica.
 Golondrina dáurica, nombre vulgar del ave Hirundo daurica.
 Golondrinas de mar, nombre vulgar de las aves de la familia Sternidae.

Peces 
 Golondrina, nombre vulgar del pez trigla lucerna.
 Golondrina de mar, nombre vulgar del pez Hirundichthys rondeletii.

Botánica 
 Golondrina, nombre vulgar de la planta Euphorbia indivisa.
 Golondrina, nombre común de la planta Boerhavia diffusa.

Náutica 
 Golondrina, tipo de embarcación turística.
 ARA Golondrina (A-10), yate presidencial de Argentina.

Economía y finanzas 
 Capitales golondrina, capitales extranjeros que con frecuencia migran atraídos por inversiones más tentadoras en otros países.

Toponimia

Argentina 
 Golondrina, localidad en la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Salto Golondrina, cascada ubicada en el municipio de Dos de Mayo, Provincia de Misiones, Argentina.
 Salto Golondrina, salto ubicado en el municipio de San José, en el departamento misionero de Apóstoles.

Colombia 
 Golondrinas, corregimiento en Cali, Colombia.

Chile 
 Avenida Las Golondrinas, vía de comunicación en Talcahuano, Chile.
 Estadio Municipal Las Golondrinas, estadio en la ciudad de Concepción, Chile.

Ecuador 
 Las Golondrinas, proto cantón del Ecuador.

México 
 Golondrinas, localidad en el estado de Chiapas, México.
 Sótano de las Golondrinas, abismo natural en Aquismón, México.